Chicago har flere betydninger:

 Chicago – en amerikansk storby

Skuespil, musical, film 
 Chicago (skuespil) – amerikansk skuespil fra 1926 af Maurine Dallas Watkins.
 Chicago (film fra 1927) - en film baseret på skuespillet fra 1926
 Chicago (film fra 1937) – amerikansk film fra 1937.
 Chicago (musical) – en musical fra 1975 af John Kander og Fred Ebb baseret på skuespillet fra 1926
 Chicago (film fra 2002) – en film instrueret af Rob Marshall baseret på musicalen fra 1975

Musik 
 Chicago (band) – et amerikansk band
 Chicago (album), et album fra 1970 med bandet Chicago
 "Chicago" (Graham Nash-sang), 1970
 "Chicago" (Michael Jackson-sang)
 "Chicago" (Sufjan Stevens-sang), 2005